Dreilinden kann für Folgendes stehen:

 Dreilinden, Forst und Jagdschloss im Berliner Südwesten sowie Kolonie in der Gemeinde Kleinmachnow
 Dreilinden-Gymnasium, Schule in Berlin-Nikolassee
 Autobahn-Kontrollpunkt Dreilinden–Drewitz, siehe Checkpoint Bravo
 Kontrollpunkt Dreilinden und Teltowkanalbrücke

 Dreilindengrund, Uferabschnitt des Peenestroms in Wolgast
 Dreilindenpark, Park in Luzern
 Drei-Linden-Siedlung in Puch bei Hallein
 andere Bezeichnung für Drei Weieren, Naherholungsgebiet in St. Gallen
 Haus Dreilinden, Spielstätte der Musikalischen Komödie in Leipzig
 Dreilinden, Ort in der Gemeinde Emaus im Kreis Danzig, nach 1934 Stadt Danzig, Westpreußen, seit 1945: Trzy Lipy (Danzig), Ortsteil der kreisfreien Stadt Danzig, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Dreilinden, Ort im Kreis Thorn, Westpreußen, seit 1945: Dziemiony in der Gmina Chełmża, Powiat Toruński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen